Епархия Тагбиларана () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тагбиларан, Филиппины. Епархия Тагбиларана входит в митрополию Себу. Кафедральным собором епархии Тагбиларана является церковь святого Иосифа Труженика

История 
8 ноября 1941 года Римский папа Пий XII выпустил буллу In sublimi Petri, которой учредил епархию Тагбиларана, выделив её из архиепархии Себу.

9 января 1986 года епархия Тагбиларана передала часть своей территории для возведения новой епархии Талибона.

Ординарии епархии 
 епископ Хулио Росалес-и-Рас (22.06.1946 — 17.12.1949) — назначен архиепископом Себу;
 епископ Manuel Mascariñas y Morgia (12.11.1951 — 1976);
 епископ Onesimo Cadiz Gordoncillo (3.07.1976 — 18.06.1986) — назначен архиепископом Каписа;
 епископ Felix Sanchez Zafra (20.10.1986 — 21.04.1992);
 епископ Leopoldo Sumaylo Tumulak (28.11.1992 — 15.01.2005) — назначен ординарием Военного ординариата Филиппин;
 епископ Leonardo Yuzon Medroso (17.10.2006 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла In sublimi Petri, AAS 34 (1942), стр. 25

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин